En Kvindeskæbne kan henvise til

 En Kvindeskæbne (film fra 1909), en dansk stumfilm
 En Kvindeskæbne (film fra 1931), en amerikansk dramafilm (originaltitel East Lynne)